EuroDéfense-France est une association française regroupant des hauts fonctionnaires civils et militaires ainsi que des personnes du milieu de l'entreprise ayant le même intérêt pour la défense européenne. Elle a été créée en 1994 par Pierre Schwed.

Son président est le général (2S) Jean-Paul Perruche qui a succédé au général Jean Rannou et à l'ingénieur général de l'armement Émile Blanc († 2014), nommés présidents d'honneur. Le conseil d'administration comprend notamment Michel Desmoulin.

EuroDéfense-France fait partie d'un réseau d'associations nationales similaires, qui ont été créées dans les autres pays européens, pour mettre en commun la réflexion sur les questions de défense et de géostratégie et faire avancer l'idée d'une politique de défense commune.

Notes et références

Liens externes 

Association française fondée en 1994
Géostratégie
Association ou organisme lié à la sécurité